Le Terme Suburbane possono riferirsi a:

Terme Suburbane di Ercolano;
Terme Suburbane di Pompei.